Altenbekener Bahnhof ist

 der Bahnhof von Altenbeken, siehe Bahnhof Altenbeken
 ein früherer Name des Bahnhofs Hildesheim Ost
 ein früherer Name des stillgelegten Bahnhofs am Bischofsholer Damm in Hannover, Endpunkt der Bahnstrecke Hannover–Altenbeken, auch „Localbahnhof“ und „Südbahnhof“ genannt